П-3: 
 П-3 (радиолокационная станция) — советская наземная радиолокационная станция обнаружения и наведения.
 П-3 (серия домов) — серия индустриального панельного домостроения.